Dance Craze (album) –
 Dance Craze (film) –

Zobacz też